André Morel peut désigner :
 André Morel (1884-1961), un pilote automobile français sur Amilcar ;
 André Morel, alias André Ferrat (1902-1988), un militant communiste puis socialiste français, résistant ;
 André Morel (1916-1979), un militaire français, Compagnon de la Libération ;
 André Morel (né en 1927), un joueur français de rugby à XV, qui a joué avec l'équipe de France et le FC Grenoble ;
 André Morel (1931-2005), un juriste québécois.